

A, Á 
 állat (2)
 az élőlények egyik országába tartozó fn
 valakit állásra kényszerít ige
 Emberre használt jelző, szleng jelző
 ár (5)
 áru ellenértéke pénzben fn
 területmérték (10×10m) fn
 hegyes végű cipészszerszám fn
 áradás (l. árvíz) fn
 dagály (l. árapály) fn

B 

 bajai (Bajára való)
 bajai (bajai csak szaporodtak)
 bán (középkori méltóság)
 bán (megbán)
 bánja (a dalmáciai horvátok bánja)
 bár (éjszakai szórakozóhely)
 bár (bár elolvasta, mégis ...)
 beérik (a gyümölcs)
 beérik (utolérik)
 bele (beleszaladt)
 bele (lóg a bele)
 betűzés (nehézkesen olvas)
 betűzés (betűzés látható a ruhán)
 bíró (nagy erővel bíró ember)
 bíró (aki ítéletet mond)
 bugyogó (ruhanemű)
 bugyogó (láva)
 bután (propán-bután gáz)
 bután (nézett maga elé)

C

Cs 
csap (2)
 Úgy üt, hogy csak csattan ige
 Folyadéknak, gáznak csőből, hordóból, való kieresztését lehetővé tevő, ill. áramlását szabályozó szerkezet. fn
cső
 ezen keresztül folyik a vezetékes víz, folyadék fn
 köszönés (szleng)

D 
dob
(valaki dobol)
(labdát dob)''''derék

(Az emberi testnek a mellkas és az alsótest közé eső, oldalt elkeskenyedő, hajlékony része)
(Ügyes, elismerésre méltó, becsületes, megbízható)

 Dz 
 Dzs 
 E, É 
ég (2)
hőt és fényt bocsát ki igea föld felett, a magasban boltozatnak látszó térség fnél
létezik
kés része
ér
patakvíz vagy vér "medre" fneljut, kézzel sikerrel közelít igeellenértéke van igeeső
pottyanó
csapadék

 F 
 fej
 testrész fn tehenet fej ige fél (2)
 ½ szn didereg ige partner fn faló
 sokat evő mn a trójai faló fnfalat
étel darabja
térelválasztót
fő
elsődleges
fej
a leves megfő
 fánk
 ragozott főnév fn édesség fn fog
 valamit megfog ige ezzel harapunk fn valami kifog rajta

 G 
 görög
 nép neve fn gördül, gurul ige Gy 
 H 
 hal (2)
 kopoltyús, uszonyos állat fn meghal, elhuny ige hold (2)
 égitest fn mértékegység fn huzat (3)
 légáram fn bútor, ágynemű, ruha textil védőburkolata fn valakit húzásra kényszerít igehó
naptári egység
csapadék
hasad
pocakod
reped
hegy
domborzati elem
vékony végződése valaminek
 héja
 valaminek a felülete fn madár fn I, Í 
 ír (3)
 nép és annak nyelve fn írásban rögzít ige gyógyító anyag fn idegen (2)
 számunkra ismeretlen ember
 idegek (melyek behálózzák a fejlett szervezeteket)

 J 
 K 
 követ (3)
 ragozott főnév fn valakit után ered ige rang (például nagykövet) fn kutat (2)
 ragozott főnév fn utánanéz, keresgél igekarom
végtagom
állat testrésze
kacsa
madár
hírlapi álhír
korom
ragozott főnév fnvalami leégése utáni sötét por fnköröm
ragozott főnév fnaz ujjunk végén van fn képes
 meg tud tenni valamit fn valahol/valamiben képek vannak mn koszt
 étel fn ragozott főnév fn L 
 láb (2)
 végtag fn hosszmérték fn levél (2)
 növény rész fn távollévő személyhez intézett írásbeli közlés fn légy (2)
 röpképes rovar fn legyél ige lép (2)
 szerv
 ige

 Ly 
 M 
 marok (2)
 emberi testrész fn (meg)mar egyes szám 1. szem. igemész
építőanyag
járkálsz
mer
elég bátor vmihez
pl. vizet mer
méh
női szerv
rovar

 N 
 nap (2)
 időegység fn égitest fn Ny 
nyúl
állat
kezet távolít
 nyelv
 ami a szájunkban van fn amit beszélünk fn O, Ó 
 ó
 régi, ősi mell felkiáltás ksz ólom
 anyag neve fn itt tartom az állataimat fn óra (2)
 időmérő eszköz fn időegység fn ez alatt tanul az osztály fn Ö, Ő 
 öl (3)
 térd ülésre alkalmas része fn elpusztít ige régi mértékegység fn önt
 vizet önt ige pl.: hogy hívják önt? névmás P 
 Q 
 R 
 rák
 tengeri állat
 tüdőrák
 retek
 zöldség fn csúnya, koszos mn S 
 sarok
 a láb része
 útkereszteződések képezte helyszín

spárga
    zöldség
    zsinórszerű kötőeszköz
    gimnasztikai mutatvány

 Sz 
szél
perem
időjárás eleme

 T 
tűz (2)
 fizikai jelenség fn valamit rátűz ige török (2)
 nép neve fn tör egyes szám 1. szem. ige túró
 étel fn a föld alatt ásva közlekedő (állat) fn toll
 madártoll fn amivel írok fn Ty 
 U, Ú 
 Ü, Ű 
 V 
 vár (2)
 kastély, középkori erődítmény fn várakozik ige veret (2)
 dombormű fn valakit rávesz arra, hogy verjen ige vonó (2)
 valamit elvonó fn vonós hangszerek része fn villa
 evőeszköz fn egy gazdag lakása fn''
villám
evőeszközöm
időjárás eleme
az én villám(mint épületem)

W

X

Y

Z 
 Zebra (2)
 csíkos állat
 gyalogátkelőhely

Zs

Lásd még 
Homonima

Homonimak
Magyar szavak írásmód szerinti listái